Az FC Augsburg II az élvonalbeli FC Augsburg negyedosztályú tartalék labdarúgócsapata Németországban, Augsburgban.

Keret

Források 
Az FC Augsburg II adatlapja a weltfussball.de oldalon 

Német labdarúgócsapatok
1969-ben alapított labdarúgócsapatok